Інститут соціокультурного менеджменту — (ІСКМ) — громадська організація, що реалізовує соціокультурні проєкти, навчає громадських активістів, проводить дослідження, розробляє та видає навчально-методичні  посібники, інформаційні бюлетені та інші посібники, що висвітлюють особливості реалізації громадської діяльності, активізації громад, трансформації закладів культури в центри місцевої активності. Заснована 2001 року в Кропивницькому.

Загальна інформація

Пріоритети 
 розвиток громад;
 трансформація закладів культури в Центри місцевої активності;
 розвиток демократичних процесів;
 сприяння євроатлантичній інтеграції України.

Форми роботи 
 проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій);
 розробка навчально-методичних посібників;
 проведення досліджень;
 адвокасі кампаній;
 інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, прес-конференції);
 адміністрування грантових програм.

Діяльність 
Фондом Євразія, (USAID), ІСАР «Єднання» (USAID), Фундацією прав людини (Посольство Швейцарії), Міжнародним Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія (Фундація Форда), Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців України (Міністерство закордонних справ Данії), Фондом Східної Європи, USAID, Pact в Україні, NATO, Фондом ім. Ч. С. Мотта, ІЕД (Європейським Союзом), а також благодійними пожертвами громадян та бізнесу.

ІСКМ успішно реалізував/реалізовує 29 соціальних проєктів. Своїми заходами та проєктами ІСКМ охоплює такі головні категорії населення: громадські активісти та працівники сфери культури (отримують: мікроґранти, послуги, покращення професійних навичок), держслужбовці (ефективні моделі звітування перед суспільством), журналісти (тренінги щодо покращення взаємодії з громадськими активістами).

Показники 
У даному розділі представлено кількісні показники роботи Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за роками. Показники є об'єктивним відображенням напрямків діяльності та рівня залучення аудиторії до освітніх заходів ІСКМ.

*Показник вимірюється з 2017 року

**Показник вимірюється з 2010 року

Національні проєкти

Проєкт «Спільний шлях у майбутнє», 2009—2011 рр. 
Проєкт «Спільний шлях в майбутнє» був реалізований Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки програми UNITER, Pact. Inc., USAID спільно з партнерами:
 Центром гуманістичних технологій «АХАЛАР» (м. Чернігів);
 Центром підтримки громадських та культурних ініціатив «Тамариск» (м. Дніпропетровськ);
 Фундацією ім. Князів благодійників Острозьких (м. Рівне);
Дата реалізації проєкту: 01. 11. 2009 — 31.10.2011

Мета проєкту «Спільний шлях в майбутнє» полягала у зміцненні організаційних можливостей громадських організацій на рівні місцевих громад шляхом створення можливостей для розвитку центрів місцевої активності на базі існуючих будинків культури.

Статистичні підсумки реалізації проєкту:
 проведено дослідження «Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад» та опубліковано звіт за його результатами;
 проведено 6 комунікативних зустрічей;
 проведено 5 прес-конференцій з теми проєкту;
 проведено 5 круглих столів;
 проведено конференцію «Реформування закладів культури»;
 видано 10 бюлетенів «НДО-Інформ»;
 розроблено книгу «Центри місцевої активності»;
 кількість учасників заходів — 353 особи;
 кількість матеріалів в мережі Інтернет — 518 публікацій.

Проєкт «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури» 2011—2012 рр. 
Проєкт «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури» був реалізований Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».

Дата реалізації проєкту: 1 квітня 2011 року — 31 березня 2012 року

Метою проєкту було трансформування закладів культури в центри (осередки) місцевої активності, які виконуватимуть не лише культурно-мистецькі функції, але й створюватимуть умови для реалізації ініціатив громадян у різних сферах суспільного життя і перетворяться на важливий ресурс функціонування і розвитку місцевих громад . В рамках проєкту передбачено сприяння подоланню кризового стану закладів культури малих міст і сіл шляхом підвищення компетентності працівників культури, членів НУО, ініціативних груп.

Проєкт «Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади в процесі реалізації державної політики у сфері екології», 2013 р. 
В рамках проєкту проведене Національне дослідження «Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади в процесі реалізації державної політики в сфері екології»

Дата реалізації проєкту: листопад-грудень 2013 року.

«Школа громадської участі» 2012—2019 рр. 

Це школа підготовки кадрів для громадського сектору малих міст і сіл, куди на конкурсній основі відібрані люди, які живуть на території громади, мають бажання отримати знання, вміння і навички з питань розвитку місцевої громади.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Фонду ім. Ч. С. Мотта.

Реалізовано:

 «Школа громадської участі-1», тривалість проєкту — 1 січня 2012 — 31 грудня 2013
 «Школа громадської участі-2», тривалість проєкту — 1 січня 2014 — 31 грудня 2015
 «Школа громадської участі-3», тривалість проєкту — 1 січня 2016 — 31 грудня 2017

Проєкт «Залучення через освіту» 2017—2018 рр. 
Мета проєкту: Сприяти формуванню громадянської компетентності жінок, їх демократичної культури для підвищення рівня участі в громадській діяльності на місцевому рівні.

Дата реалізації проєкту: 15.11.2017 — 15.08.2018

Джерело фінансування: «Програма сприяння громадській активності „Долучайся!“», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, благодійні пожертви громадян та бізнесу.

Проєкт реалізувався Інститутом соціокультурного менеджменту в рамках «Програми сприяння громадській активності „Долучайся!“», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Проєкт «Участь через залучення» 2018—2019 рр. 
Мета: сприяти залученню громадян до активного суспільного життя на локальному рівні в умовах децентралізації.

Дата реалізації проєкту: 15.01.2018 — 15.07.2019

Джерело фінансування: «Програма сприяння громадській активності „Долучайся!“», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, благодійні пожертви громадян та бізнесу.

Цільова аудиторія: Громадські активісти, представники закладів культури України

Проєкт реалізувався Інститутом соціокультурного менеджменту в рамках «Програми сприяння громадській активності „Долучайся!“», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Результати реалізації проєкту:

 Учасниками проєкту реалізовано 190 ініціатив з тематики проєкту в 30 громадах 15 областей України;
 Участь у заходах учасників взяло 6053 особи;
 Про заходи в рамках проєкту тричі висвітлено у всеукраїнській газеті «День»;
 6 статей із згадкою про проєкт в традиційних ЗМІ;
 97 публікацій із згадкою про проєкт в електронних ЗМІ;
 Налагоджена горизонтальна взаємодія учасників проєкту;
 Проведено по три тренінги для кожної з груп учасників проєкту;
 Участь у заходах в рамках проєкту взяло 215 осіб;
 ІСКМ розробив три навчальні програми, методологію яких передає учасникам на заходах, що проводяться в рамках проєкту.

Остання інформація за проєктом на сайті ІСКМ — Проект «Участь через залучення»

Видання Інституту соціокультурного менеджменту 
Інститут соціокультурного менеджменту постійно розробляє та видає навчальні посібники, інформаційні бюлетені та інші тематичні видання, які є у нагоді громадським активістам як початківцям, так і діячам з досвідом. Кожен виданий матеріал є науково обґрунтованим та дослідженим. У виданнях висвітлюються особливості щодо розвитку громад, створення Центрів місцевої активності, набуття соціального капіталу громадськими активістами тощо. За даним Google-Академії індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ  становить — 109 посилань.

Навчально-методичні посібники 
 Абрамов Л. К., Азарова Т. В.,Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. — Кіровоград: ІСКМ, 2010. — 100 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Інформаційний компонент діяльності НДО. — ІСКМ, Кіровоград. — 2009, 80 с. 
 Азарова Т. В. , Абрамов Л. К. Ресурсне забезпечення громадських ініціатив. Кіровоград. ІСКМ., 2008. — 100 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, ІСКМ, 2007. — 100 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Соціальні технології . Частина 2. — ІСКМ, Кіровоград — 2004, 108 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Соціальні технології. Частина 1. — ІСКМ, Кіровоград — 2004, 104 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні. — ІСКМ, Кіровоград. — 2003, 116 с. 
 АзароваТ. В., Абрамов Л. К. Менеджмент неприбуткової організації. Частина 1.  – ЦПТІ, ІСКМ, Кіровоград — 2003, 128 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Менеджмент неприбуткової організації. Частина 2.  – ЦПТІ, ІСКМ, Кіровоград — 2003, 140 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Теорія та методика корпоративного спонсорства. — Кіровоград: ЦПТІ, 2003. — 124с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Стратегія неполітичної громадської організації під час передвиборчої кампанії. — Кіровоград: ЦПТІ, 2001.– 120 с. 
 Абрамов Л. К. Азарова Т. В. Менеджмент у сфері культури. — Кіровоград: ЦПТІ, 2000. — 88 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Стратегічне планування діяльності НДО.  – ЦПТІ, Кіровоград, 2000. — 76 с. 
 «Методика надання консультативних послуг регіональними НДО». Азарова Т. В., Абрамов Л. К. — ЦПТІ, Кіровоград, 2000. — 204 с. 
 «Суспільно-ділові відносини НДО». Азарова Т. В., Абрамов Л. К. — ЦПТІ, Кіровоград, 1999. — 80 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Фандрейзинг для НДО. — ЦПТІ, Кіровоград. — 1999, 84 с. 
 Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Менеджмент НДО. — ЦПТІ, Кіровоград, 1999. -84с. (Ум. др. арк. 2,85)

Дослідження 
 Абрамов Л. К. Звітність по цільових програмах: Звіт за результатами дослідження. — Кіровоград: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ): 2009. — 24 с. 
 Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад: звіт за результатами дослідження — Кіровоград: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2010. — 64 с. 
 Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади в процесі реалізації державної політики у сфері екології, 2013 — Кіровоград: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2013. — 49 с 
 Третій сектор на початку ІІІ тисячоліття (Кіровоградська область): довідник дослідження — Абрамов Л. К., Кіровоград: ЦПТІ, 2001 — 19 с.

Інші видання 
 Матеріали Четвертої національної конференції «Соціальна анімація для розвитку культури та громад». — Кропивницький: ІСКМ, 2018. — 40 с. 
 Тренінгова програма «Громадянська освіта жінок місцевих громад», 2018. 68 с.- 
 Матеріали національної конференції «Можливості закладів культури в громадянській освіті жінок для розвитку локальної демократії», 2018. — 36 с. 
 Матеріали конференції «Реформа децентралізації: досвід, перспективи і значення для сталого розвитку територіальних громад», 2018. — 72 с. 
 Європейський погляд на зміни в громадах: матеріали круглих столів, 2018. — 64 с. 
 Матеріали національної конференції «Соціальна анімація для розвитку культури та громад-3″, 2017. — 48 с. 
 Каталог робіт Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел“-  Кіровоград, Інститут соціокультурного менеджменту, 2015 . — 100 с. 
 Матеріали другої Національної конференції „Соціальна анімація для розвитку культури та громад“. — Кіровоград: ІСКМ, 2015. — 60 с. 
 Школа громадської участі для розвитку громади.- Кіровоград: ІСКМ, 2015. — 88 с. 
 Матеріали Національної конференції „Соціальна анімація для розвитку культури та громад“. — Кіровоград: ІСКМ, 2013. — 42 с. 
 Центр місцевої активності для розвитку громади. Кіровоград: ІСКМ, 2012. — 144 с. 
 Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері. Кіровоград: ІСКМ, 2011. — 96 с. 
 Абрамов Л. К., Азарова Т. В. Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади -Кіровоград: ІСКМ, 2010. — 116 c. 
 Матеріали Другої Національної конференції „Реформування закладів культури“ 
 Матеріали Національної конференції Реформування закладів культури» у рамках проекту Інституту соціокультурного менеджменту «Спільний шлях у майбутнє», 2010 
 Україна — НАТО: абетка відносин. Кіровоград: ІСКМ, 2006. — 40 с.

Бюлетень «НДО-Інформ» 
Бюлетень «НДО-Інформ» — видання ІСКМ, яке розраховане на громадських активістів, працівників закладів культури, посадовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, журналістів та всіх, хто цікавиться суспільним життям сучасної України.  Бюлетень видається із 1999 року і розповсюджується безкоштовно. Вже видано 53 номери, доступний в електронному та друкованому варіантах.

Контактна інформація

Примітки 

Громадські організації України